Јунион Спрингс има више значења:
 Јунион Спрингс (Алабама)
 Јунион Спрингс (Њујорк)